Nocke steht für:
 das hintere Ende eines Pfeiles, siehe Pfeil (Geschoss) #Nocke

Nocke ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Nocke (* 1968), deutscher Drehbuchautor
 Franz-Josef Nocke (* 1932), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Joachim Nocke, (1942–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter Nocke (* 1955), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Nock, Nocken